Rockville (Alabama) ;
 Rockville (Californie) ;
 Rockville (Caroline du Sud) ;
 Rockville (Connecticut) ;
 Rockville (Indiana) ;
 Rockville (Maryland) ;
 Rockville (Minnesota) ;
 Rockville (Missouri) ;
 Rockville (Utah) ;
 Rockville, station du métro de Washington.